CDA peut faire référence à :
 Carburant durable d'aviation 
 Chambre départementale d'agriculture, en France ;
 Christen-Democratisch Appèl (en français, Appel chrétien-démocrate), parti démocrate chrétien aux Pays-Bas ;
 Compact Disc Audio track, format de fichier pour CD audio ;
 Compagnie des Alpes ;
 Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube, ancienne compagnie française de chemins de fer secondaires ;
 Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aisne, ancienne compagnie de chemins de fer secondaires ;
 Commission des droits et de l'autonomie, en droit social ;
 Continuous Descent Approach, en aéronautique ;
 Coupe d'Algérie de football, compétition footballistique algérienne ;
 couche de demi-atténuation, dans le domaine de la radioprotection (en physique).

CdA pouvait faire référence à :
 Communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, depuis 2008, le sigle est CAPP.